Fouchécourt ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Fouchécourt (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
Fouchécourt (Vosges) im Département Vosges

Fouchécourt ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Paul Fouchécourt (* 1958), französischer Sänger der Stimmlage Tenor (Haute-Contre)